G2 (China), een autosnelweg in China
 G2 (hunebed), een voormalig hunebed in Nederland
 G2 (Slovenië), een nationale weg in Slovenië
 Sectie 2, een militaire sectie